

Entreprise 
 VDL Bova, fabricant néerlandais d'autocars.

Patronyme 

 Eugenio Bova (1875-1954), homme politique italien ;
 Domenico Bova (1946-2019), député italien et Maire de Roccella Ionica ;
 Ben Bova (1932-2020), journaliste, éditeur et écrivain américain de science-fiction ;
 Raoul Bova (1971-), acteur et mannequin italien ;

  est également dans la culture slave orientale le nom d'un prince mythique, héros de bylines inspirées de l'histoire de Beuve de Hanstone.

Toponyme 

 Bova, commune italienne de la province de Reggio de Calabre ;
 Bova Marina, commune italienne de la province de Reggio de Calabre ;
 Bova, localité du Cameroun, située dans l'arrondissement de Buéa ;
 Bova, village du Cameroun faisant partie de la commune de Mbonge.